Az 1935-ös Tour de France volt a 29. francia körverseny. 1935. július 4-e és július 28-a között rendezték. A 21 szakasz mellett még 3 egyéni és 3 csapat időfutamból állt a verseny. Az összdíjazás elérte az egymillió frankot. Az ötödik szakasz Svájc fővárosát Genf-et is érintette. Francisco Cepeda spanyol egyéni induló, a Galibier-en balesetet szenvedett, nagy sebességgel szakadékba zuhant és a kórházba szállítás után elhunyt. Az öt nemzeti csapat mellett hat négyfős azonos nemzetiségű egyéni csapatot is összeállítottak és 30 kerekes volt a turista osztályban. Romain Maes és Belgium csapata nyerte meg a versenyt.

Szakaszok 
Romain Maes belga versenyző az első szakaszon az élre állt, egy vasúti kereszteződésben ő még átjutott de a többiek előtt leengedték a sorompót, mire a vonat elment Maes már messze járt. Ezzel az élre állt összetettben és végig vezetett. A második részen több defektje is volt, kissé lecsökkent az előnye, az első egyéni időfutamon a francia sprinter Charles Pélissier feljött a második helyre, de ebben az évben ő egyéni résztvevő volt, nem a hazai csapatot erősítette. Az ötödik szakaszra Antonin Magne került a második helyre, a hetedik részen Magnet egy autó elütötte, elvesztette győzelmi esélyeit. A Galibier hegyi szakaszon történt az eddigi Tour de France versenyek egyik legismertebb balesete, a hegyről nagy sebességgel ereszkedő Francisco Cepeda szakadékba zuhant és a kórházban életét már nem tudták megmenteni. A tizenegyedik szakaszt Maes nyerte, az utolsó szakaszokon az egyénileg induló olasz Ambrogio Morelli jutott a második helyre, Maes a Párizsi szakaszon nyert és megszerezte a bajnoki címet.

Végeredmény

Egyéni verseny

Hegyek királya

Csapatverseny

További információk 

 A verseny végeredménye 

France
Tour de France